Чемпионат Австрии по футболу 2007—2008 годов. В 32 раз чемпионом Австрии стал Венский Рапид.

Перед началом турнира главным претендентом на чемпионский титул считался действующий чемпион Ред Булл Зальцбург. Тем более летом команду вместо Лотара Маттеуса возглавил опытнейший тренер Джованни Трапаттони. Однако, нестабильная игра в течение чемпионата не позволила клубу занять место выше второго. Рапид же, продемонстрировав яркий и привлекательный футбол, по праву стал чемпионом страны, попутно выиграв и Кубок Интертото, победив в финале Казанский Рубин.

Кубок Австрии 2007—2008 решено было не проводить, в связи с подготовкой стадионов к Евро-2008.

Турнирная таблица 

<small>''И — Игр сыграно; П — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей

 Пашинг переехал в город Клагенфурт и заявился в чемпионат под названием Аустрия Кернтен
 Ваккер Тироль переименован в Ваккер Инсбрук

Лучшие бомбардиры 
Лучшим бомбардиром, второй год подряд, стал нападающий команды Ред Булл Зальцбург Александр Циклер, забивший 16 мячей.

Статистика

Общая 
Всего игр: 180
Всего голов: 480 (из них хозяев 381)
Побед хозяев: 90
Ничьи: 52
Побед гостей: 38
Среднее кол-во голов за матч: 2,67
Результативных игр (>3 голов): 53
Безголевых игр: 19

Результаты 
Самые популярные исходы:
1:0 — 27 раз
2:1 — 27 раз
1:1 — 22 раза
2:0 — 22 раза
0:0 — 19 раз

Серии 
Победная: Рапид — 7 матчей*
Беспроигрышная: Аустрия Вена — 9 матчей
Ничейная: Аустрия Вена, Рид, Ваккер — 3 матча
Безвыйгрышная: Ваккер — 15 матчей
Проигрышная: Ваккер (3 раза), Аустрия Кернтен (2 раза) — 4 матча
Без пропущенных голов: Альтах, Штурм, Аустрия Кернтен — 4 матча
Без забитых голов: Аустрия Кернтен — 4 матча
 серия продолжается

Ссылки 
 Сайт Чемпионата Австрии 

Футбол в Европе в 2007 году
Футбол в Европе в 2008 году
2007/2008
Спорт в Австрии в 2007 году
Спорт в Австрии в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008